Bârseștii de Sus se poate referi la:

Bârseștii de Sus, Argeș
Bârseștii de Sus, Olt

Vezi și 
 Bârsești (dezambiguizare)
 Bârseștii de Jos (dezambiguizare)
 Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești